Провинция Чоапа  ()  — провинция в Чили в составе области  Кокимбо.

Включает в себя 4 коммуны.

Территория — 10 131,6 км². Численность населения — 90 670 жителей (2017). Плотность населения — 8,95 чел./км².

Административный центр — Ильяпель.

География 
Провинция расположена  на юге области  Кокимбо.

Провинция граничит:
 на севере — провинция Лимари
 на востоке — Сан-Хуан (Аргентина)
 на юге —  провинция Петорка
 на западе —  Тихий океан

Административное деление
Провинция включает в себя 4 коммуны:
Ильяпель . Админ.центр — Ильяпель.
Саламанка . Админ.центр — Саламанка.
Лос-Вилос . Админ.центр — Лос-Вилос.
Канела . Админ.центр — Канела.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г.  Национальным институтом статистики (INE),  население провинции составляет:

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Провинции Чили
Кокимбо (область)